Жидкое — название нескольких населённых пунктов:
 Жидкое — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Жидкое — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Жидкое — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Жидкое — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Жидкое — деревня в Воловском районе Тульской области.

См. также 
 Жидкость